Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 nelle competizioni ufficiali della stagione 2010-2011.

Stagione 
Nella stagione 2010-2011 lo Stoccarda, allenato da Bruno Labbadia, concluse il campionato di Bundesliga al 12º posto. In coppa di Germania i Roten furono eliminati agli ottavi di finale . In Europa League lo Stoccarda fu eliminato ai sedicesimi di finale dal .

Rosa

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Bruno Labbadia
 Allenatore in seconda: 
 Preparatore dei portieri: Eberhard Trautner
 Preparatori atletici: Matthias Hahn, Frank Haile, Manuel Roth, Gerhard Wörn

Risultati

Bundesliga

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa di Germania

Europa League

Fase di qualificazione

Fase a gironi

Fase ad eliminazione diretta

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 

2010-2011